Scartazzini ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Lorenzo Scartazzini (* 1971), Schweizer Komponist 
 Giovanni Andrea Scartazzini (1837–1901), Schweizer Geistlicher und Danteforscher